In 1931/32 werd het 22ste Beiers voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond. 

SpVgg Fürth werd kampioen van Noord-Beieren en Bayern München van Zuid-Beieren. Net als de twee vicekampioenen namen ze deel aan de Zuid-Duitse eindronde. Deze had niet hetzelfde format als de voorgaande jaren. De vier Beierse clubs speelden in één reeks met vier andere clubs uit de competities Baden en Württemberg. Bayern Werd groepswinnaar en plaatste zich voor de eindronde om de landstitel al verloren ze wel de Zuid-Duitse finale van Eintracht Frankfurt. Nürnberg, dat tweede werd speelde nog tegen FSV Frankfurt voor het derde ticket naar de nationale eindronde en won.

In de eindronde versloeg Nürnberg eerst 1. SV Borussia 04 Fulda met 5:1, dan Kieler SVgg Holstein 1900 met 0:4 en verloor dan in de halve finale met 2:0 van FC Bayern München. Bayern versloeg Berliner SC Minerva 93 met 4:2, PSV Chemnitz met 2:3 en 1. FC Nürnberg met 2:0. De finale was een heruitgave van de Zuid-Duitse finale tegen Frankfurt, maar deze keer was het München dat aan het langste eind trok en met 2:0 zijn eerste in een rij van vele titels binnen haald, al zou de volgende pas 37 jaar later behaald worden.

Bezirksliga

Noord-Beieren

Zuid-Beieren

Kreisliga

Promotie-eindronde Zuid-Beieren

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Beiers voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1931/32